События в Новом Узене или Новоузенская резня () — межэтнические столкновения 17—28 июня 1989 года в городе Новый Узень Казахской ССР между группами казахов и выходцами с Северного Кавказа.

Бунт сочетал в себе элементы сильного социального недовольства, разгула хулиганства, молодёжного мятежа, антисоветской пропаганды и межобщинных столкновений, направленных в первую очередь против выходцев с Кавказа. Точное количество погибших неизвестно (называются цифры от 4 до 200 человек). Архивы восстания были частично уничтожены, частично засекречены. Бунт был подавлен отрядами спецназа.

История 
16 июня 1989 года в Новом Узене произошла драка у танцплощадки между группами молодых казахов и выходцев с Кавказа. Восстание началось 17 июня.

19 июня Верховный Совет Казахской ССР ввёл в городе комендантский час. Для подавления столкновений были задействованы бронетранспортёры, танки, боевые вертолёты и другая военная техника. Только на четвёртый день удалось подавить волнения. В результате этих событий погибли несколько человек.

В 1989 году доля казахов в Новом Узене составляла 50,6 % (24,6 тыс.).

См. также 
 Протесты в Мангистауской области (2011)

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Восстание в Жанаозене, успешно забытое ровно за 20 лет правления Назарбаева» — Радио Азаттык
 «Причины восстания Жанаозена остаются актуальными и спустя 20 лет молчания» — Радио Азаттык

1989 год в Казахстане
Жанаозен
История Мангистауской области
Июнь 1989 года
Конфликты 1989 года
Массовые беспорядки в СССР
Новый Узень
Национализм
Перестройка
Погромы
Межэтнические конфликты в СССР